Robertson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Ross Robertson
 Charles Robertson
 Desiree R. Robertson
 Tasia Robertson